Села:
 Розваж — Львівська область, Золочівський район
 Розваж — Рівненська область, Рівненський район